Чувство:

 Чувство — эмоциональный процесс человека.
 Чувство — историческая мелодрама итальянского режиссёра Лукино Висконти.

См. также